John Langshaw Austin (1911-1960), philosophe du langage.
 John Austin (1790-1859), philosophe du droit.
 John Austin (tennis) (1957), joueur de tennis américain